На́хушев — фамилия. Известные носители:
 Нахушев, Адам Маремович (1938—2018) — президент АМАН.
 Нахушев, Руслан Юрьевич (1984) — российский футболист, защитник.
 Нахушев, Черим Хачимович (род. 1970) — российский исполнитель этнической и эстрадной песни.